L'Orient, dans la Bible et dans le Coran révèle un sens qui dépasse celui d'un point cardinal. « Marcher vers l'Orient », c'est-à-dire vers le désert, c'est marcher vers la sagesse, c'est-à-dire vers Dieu. Ce peut être aussi « se convertir », « choisir la voie droite ». Se tourner vers l'est pour prier revient à se tourner vers le soleil levant, la source de toute lumière.

Cette locution a connu diverses fortunes. En particulier, le langage « multiculturel » des jeunes et des banlieues a créé son contraire  « Être à l'ouest » qui signifie « avoir tout faux » et dont la compréhension peut aller de « être démodé, ringard » quand on l'applique à la génération précédente, jusqu'à « être fou » . « Être à l'Ouest », c'est « perdre le nord », « être azimuté ».  En effet, en occident, c'est le nord magnétique  de la boussole qui enseigne la voie droite et non plus le « Dieu du croissant fertile » selon l'expression d'Odon Vallet déterminant ainsi une métaphysique des points cardinaux.

Judaïsme 
Les synagogues, où que ce soit dans le monde, sont tournées vers Jérusalem. Les prières du matin se disent tournées vers l'Est seulement en Occident. Il n'y a pas de culte solaire dans le judaïsme, donc pas de prière adressée en direction du soleil levant. Le Saint des saints du Temple de Jérusalem se trouvait dans la partie occidentale du Temple, dont le soubassement, datant d'Hérode  le Grand, est aujourd'hui le Mur où vont prier les Juifs. L'Orient, en hébreu (KeDeM), comme en français, connote cependant l'idée d'« origine » : ce qu'il y a avant.

Christianisme : ad orientem 
Les premiers chrétiens priaient vers l'est. Tertullien (entre 150 et 160 – c. 220) le déclare, en disant : « Nous nous tournons vers l'orient pour prier ».  Origène (c. 185 – c. 253) observe qu'il n'est pas facile de savoir « pour quelle raison, de toutes les directions qui existent, nous les chrétiens prions uniquement vers l'est ». D'autres Pères de l'Église y ont donné des explications mystiques et symboliques.

Le cardinal Ratzinger note : « une chose est restée claire à l'esprit de toute la chrétienté : la prière vers l'Orient est de tradition depuis l'origine du christianisme, elle exprime la spécificité de la synthèse chrétienne qui intègre cosmos et histoire ».

Le cardinal Robert Sarah, Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a appelé plusieurs fois les prêtres à revenir à la célébration ad orientem pendant les parties de la messe au cours desquelles ils s'adressent directement à Dieu : « le rite pénitentiel, le chant du gloria, les oraisons et la prière eucharistique ». Il a exprimé ce propos dans un article publié dans L'Osservatore Romano le , dans un entretien donné au magazine Famille chretienne en  et dans le cadre d'un congrès à Londres le . . Le  le père Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, a dit que ces expressions du cardinal Sarah « ont été mal interprétées, comme si elles annonçaient de nouvelles indications différentes de celles qui ont été données jusqu’alors dans les normes liturgiques et dans les paroles du pape sur la célébration face au peuple et sur le rite ordinaire de la messe ».

Islam 
Aux premiers temps de l'Islam, avant l'expansion, les prières se disaient tourné vers Jérusalem. De nos jours, le mirhab indique la direction de La Mecque. Pour les habitants du Maghreb, c'est indéniablement « tourné vers l'Est », mais pas pour les habitants de l'Irak, de l'Iran, du Pakistan et de l'Indonésie.

Notes et références 

Liturgie catholique